Bakumiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Bakumowka/Бакумовка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Baryschiwka, siehe Bakumiwka (Baryschiwka)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Rokytne, siehe Bakumiwka (Rokytne, Kiew)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod, siehe Bakumiwka (Myrhorod)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Semeniwka, siehe Bakumiwka (Semeniwka)